Los nombres de Basílica de la Santa Cruz o Basílica de la Vera Cruz es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como Catedrales en honor a la Santa y Vera Cruz de Jesucristo.

Basílicas 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

En España 
 Basílica de Santa Cruz, en El Valle de los Caídos;
 Basílica de la Santísima y Vera Cruz, templo en la ciudad de Caravaca de la Cruz.

En Italia 
Basilica di Santa Croce
 Basílica de la Santa Cruz, templo en la ciudad de Cagliari.
 Basílica de la Santa Cruz, templo en la ciudad de Florencia.
 Basílica de la Santa Cruz, templo de la ciudad de Lecce.
 Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén (in Gerusalemme), templo en la ciudad de Roma.

En Armenia
Basílica de la Santa Cruz en Aparan, Armenia